ИноСМИ может означать:
 ИноСМИ.ру — Сайт с переводами иностранных СМИ, принадлежащий МИА «Россия Сегодня».
  ИноСМИ — Рубрика Русской службы BBC.